«Zdrobite cătuşe» («Сломанные оковы») — гимн Румынии в 1948-1953 годах. Объявлен гимном сразу же после свержения монархии. Автор текста — Аурел Баранга, автор музыки — Матей Сокор. Новый гимн подчеркивал, насколько большую роль отводил коммунистический режим рабочему классу.

Текст 

 Zdrobite cătuşe în urmă rămân
 În frunte-i mereu muncitorul,
 Prin lupte şi jertfe o treaptă urcăm,
 Stăpân pe destin e poporul

 Traiască, traiască Republica noastră,
 În marş de năvalnic şuvoi;
 Muncitori şi ţărani şi ostaşi
 Zidim România Republicii noi.

 În lături cu putredul vechi stăvilar
 E ceasul de sfântă’ncordare
 Unirea şi pacea şi munca-i stegar’
 Republicii noi populare.

Русский перевод 

 Сломанные оковы остаются позади,
 Впереди всегда труженик.
 Через сражения и битвы мы совершенствуемся,
 Народ — хозяин своей судьбы.

 Да здравствует, да здравствует наша Республика.
 В марше бурного потока,
 Рабочие, крестьяне и солдаты,
 Мы строим Румынию новой Республики.

 Без старых гнилых преград
 Наступает час святого напряжения.
 Единение, мир и труд несут флаг
 Нашей новой Народной Республики

Ссылки 
 статья «Пять режимов, пять гимнов» (на румынском)

Бывшие гимны
Песни 1948 года
Социалистическая Республика Румыния